Наваб Сайид Файзулла Али Хан (; 23 сентября 1730 — 17 июля 1794) — первый наваб княжества Рампур (1774—1794). Княжеское государство Рампур было создано в 1774 году, после Первой Рохиллской войны, в результате расчленения государства Рохилкханд. Файзулла Хан, противник Ауда и Британской Ост-Индской компании в войне, был назначен правителем недавно созданного княжества Рампур . Он граничил с империей маратхов на юг, что делает его стратегическим пунктом. Под протекторатом Британской Ост-Индской компании Файзулла хан мирно правил в течение 20 лет.

Биография 
Родился 23 сентября 1730 года. Второй сын Али Мухаммеда Хана (1714—1748). Мать — Маргалари Бегум (родом из племени Матни). Он стал правителем племени Рохилла после своего старшего брата Наваба Саадуллы хана. Он и его брат Наваб Сайид Саадулла хан Бахадур Рохилла из Рохилкханда сражались вместе с Ахмадом шахом Абдали в Третьей битве при Панипате и получили Шикохабад. В то время как его брату были пожалованы Джалесар и Фирозабад.

Первая рохиллская война 
В 1774 году во время вторжения в Рохилкханд объединенных армий визиря Шуджа-уд-Даулы и Британской Ост-Индской компании, Файзулла Хан возглавил сопротивление, в ходе которого многие из главных вождей Рохиллы были убиты. Спасаясь от гибели, Файзулла Хан отступил в горы со своими сокровищами. Он собрал разрозненные останки своих соотечественников; и поскольку он был старшим выжившим сыном Али Мохаммеда хана, его подданные, похоже, наконец признали его естественным наследником власти своего отца.

Наваб Файзулла Хан с оставшимися рохиллами укрылся в лесу на холмах Лал Данг, где война в конечном итоге превратилась в войну на истощение, после месячной осады обе стороны стремились к миру. В конце концов, план Шуджи уд Даулы по реализации сына Хафиза Рехмат-хана Мохаббат-хана, чтобы подорвать авторитет Наваба Файзулла Хана, помог привлечь Файзулла-хана к переговорам. Договор, заключенный при посредничестве полковника Чемпиона, помог разрешить ситуацию, принеся желаемый обеими сторонами результат. Договор Лал Данга позволил Файзулле Хану выбрать любую область для своего будущего государства Рохилла, и Файзулла выбрал Рампур.

Договор в Лал Данге 
Договор Лал Данга включал следующие положения:

 Файзулле пришлось сократить свою армию с 20 000 до 5 000 человек
 Файзулла должен был быть дипломатически изолирован, ему было разрешено вступать в переписку только с Британской Ост-Индской компанией или навабом Ауда.
 Файзулла должен был считать врагов Ауда своими, а друзей Ауда — своими. Кроме того, он был обязан собрать до 3 тысяч солдат на случай, если Ауд начнет войну. Кроме того, от него требовалось лично присоединиться к навабу Ауда, если последний лично возглавлял какую-либо войну.

Этот договор помог превратить Рампур в сферу британского контроля, поскольку вскоре после смерти Шуджи уд-Даулы воцарение Асафа уд-Даулы привело к тому, что наваб Ауда превратился в британскую марионетку.

Княжество Рампур 
Файзулла Хан вскоре понял всю шаткость ситуации, в которой он оказался, когда Ауд превратился в марионеточное государство, его власть была ощутимо подорвана, поэтому он немедленно попытался ратифицировать договор и узаконить его генерал-губернатором в совете Британской Ост-Индской компании. Его опасения стали особенно тревожными, когда британский резидент Джон Бристоу пригрозил захватить его «Джагир». В отчаянии он написал генерал-губернатору Калькутты, что был бы готов воспользоваться услугами компании, если британцы будут настаивать на аннексии его княжества. Генерал-губернатор Уоррен Гастингс в конце концов дал указания резиденту в Лакхнау Натаниэлю Миддлтону ратифицировать договор от имени компании, но не раньше, чем получить один лакх рупий для компании. Файзулла Хан был недоволен тем, что договор был ратифицирован жителем Лакхнау, и попросил генерал-губернатора лично ратифицировать договор.

В этом договоре 1778 года Файзулла Хан смог получить значительное преимущество в способности удерживать избыточный доход для себя. Однако британцы настаивали на максимизации военных и даннических выгод, которые они получали от Рампура, часто в нарушение предыдущих договоров. Британцы особенно использовали кавалерию Рампура, поскольку регион Рохилкханд было невозможно надежно удерживать без высокомобильной кавалерии. В летнее время регион часто подвергался угрозе безопасности со стороны рохиллов, сикхов и гуджаров, объявленных вне закона, которые часто совершали грабительские рейды, прежде чем вернуться на свою базу. Британские попытки помешать этому были в значительной степени сорваны. Ответ пришел в виде высокопрофессиональной кавалерии Рохилла из Рампура.

Помощь британцам 
Файзулла хан несколько раз посылал свои войска, учитывая свои обязательства по договору Лал Данг, в том числе:

 Апрель 1777 года для подавления восстания сына Хафиза Рехмат-хана Хурмат-хана в Филибите
 Англо-французская война 1778—1783 годов, в январе 1779 года он отправил 2000 лошадей на помощь англичанам против французов в Южной Индии.
 В феврале 1779 года он послал отряд из 700 всадников под командованием Мухаммада Умар-хана на помощь отряду полковника Муира в Даранагаре для отражения набегов сикхов.

1781—1783 годы оказались для Файзуллы напряженными, постоянное напряжение, которому подвергала его Британская Ост-Индская компания, ставило под сомнение существование Рампура. В ноябре 1782 года войска Рампура, которые использовались для личного возвеличивания британских офицеров, восстали против армии Ауда, положив конец соглашению. Это привело к убеждению, что Рампур должен быть аннексирован Аудом, убеждению, которого ранее придерживался наваб Ауда и поддерживали жители Лакхнау, чтобы распространить его на генерал-губернатора Уоррена Гастингса.

Вымогательство со стороны британцев 
Начало 1780-х годов стало большим испытанием для британской казны, поскольку Первая англо-маратхская война, а также войны с Хайдером Али в Майсуре в значительной степени истощили фонды компании. Результат означал, что британцы усилили свою вымогательскую политику в отношении своих вспомогательных союзников. Британцы попросили Файзуллу хана предоставить 5000 лошадей для полковника Муира в Фатехгархе. Это значительно превысило требование в 3000 лошадей, предусмотренное Договором Лал Данга, и, кроме того, шокировало Суд директоров компании несправедливостью Требования. Файзулла хан ответил в 1781 году, что он может предоставить только 2000 лошадей, поскольку остальные понадобятся для поддержания закона и порядка в его собственной стране. Несмотря на то, что Уоррен Гастинг хорошо знал, что у Файзуллы Хана было всего 2000 лошадей. Тем не менее, Гастингс все еще требовал 3000 лошадей, что было меньше первоначального, но все же превышало оговоренное количество, которого требовал договор Лал Данга.

Планы британской аннексии 
Британцы пошли дальше, выдвинув абсурдные требования к Файзулле Хану, попросив его лично возглавить войска, хотя наваб Рампура лично не возглавлял армию. Ричард Джонсон, помощник резидента в Лакхнау, был назначен в Рампур, и, как можно было предсказать, он настоятельно рекомендовал аннексию княжества Рампур на основании многочисленных предполагаемых нарушений договора Файзуллой Ханом. Джонсон утверждал, что Файзулла Хан содержал армию из 20 000 солдат и держал крестьян, которые дезертировали из Ауда.

Файзулла хан, наконец, уступил огромному давлению и согласился предоставить 2000 лошадей вместе с 1000 пехотинцев, все это будет сопровождаться годовым повышением жалованья войскам и финансированием англичан. Это не помешало Гастингсу отправиться в Ауд 19 сентября 1781 года и подписать договор с Асафом уд Даулой, называемый Чунарским договором, в котором компания дала свое согласие на аннексию Рампура Аудом вместо предполагаемого нарушения Договора Лал Данга. Гастингс отложил предложенный план аннексии, ожидая подходящего момента, однако его планы были сорваны Судом директоров в феврале 1783 года, который счел аннексию незаконной. Отмечая, что:

Заслуги Файзуллы хана перед компанией, с одной стороны, и отношение к нему генерал-губернатора, с другой, должны быть известны всем окружающим державам, и если такие особые знаки внимания к интересам компании и правительства будут таким образом оправданы, у нас есть основания опасаться будущих назначений против нас, которые могут закончиться в полном истреблении англичан из Индостана (курсив добавлен).

Дальнейшее вымогательство со стороны британцев 
Поскольку британцы продолжали оказывать давление на получение дани из Рампура, Уоррен Гастингс отправил своего близкого друга Уильяма Палмера к Файзулла-хану в июне 1783 года. Требуя через Палмера, чтобы Файзулла хан выплатил субсидию на содержание 3000 лошадей и дополнительно возместил Ауду отступничество крестьян Ауда в Рампур. Файзулла Хан сначала отказался, но под дальнейшим давлением в конце концов уступил, выплатив единовременную сумму в размере 15 лакхских рупий британцам.

Файзулла хан проницательно вел себя с британцами, иногда отказываясь, а иногда полностью соглашаясь с их требованиями. Его усилия по предотвращению войны с Компанией и его усилия по поддержанию мира в Рампуре на протяжении более 20 лет позволили ему заложить основы власти для того, что позволило бы Рампуру яростно бросить вызов колониальному господству в 1794 году во Второй Рохиллской войны.

Религия 
Файзулла хан был Сайидом среди пуштунов, и его семья поселилась в Южной Азии во времена империи Великих Моголов. Пуштуны состояли из высокопоставленных солдат и административной элиты империи Великих Моголов. Государство Рампур было одним из важных шиитских княжеств с Аудом. Файзулла хан был суннитом и хотел, чтобы его сын Мухаммед Али хан принял ту же традицию. Однако, из-за влияния и учения наваба Асаф ад-Дауалы, его старший сын принял шиитское вероисповедание.

Он был похоронен в гробнице недалеко от Эйдга Дараваза Рампур.

Потомки 
У него было 18 детей:

От жены Гульзади Бегум Кулан, сестры его шурин Бахадур Хан Камалзай:

 Наваб Мухаммад Али Хан, старший сын
 Наваб Гулам Мухаммад Хан, сын
 Аджиб Бегум, дочь
 Бадшах Бегум

От жены Тадж Бегум из рода Камалзаев:

 Сайид Хасан Али Хан, сын
 Сайид Хусейн Али Хан, сын
 Умда Бегум, дочь
 Алахи Хан, дочь

От жены Гульзади Бегум Хирд из племени Камалзай:

 Сайид Низам Али Хан, сын
 Сайид Фатах Али Хан, сын
 Сайид Низам Али Хан, сын
 Сайид Касим Али Хан, сын
 Мина Бегум, дочь
 Амани Бегум, дочь

От жены Нихайят Бегум из рода Бунервал:

 Сайид Якуб Али Хан, сын
 Сайид Карим-улла Хан, сын
 Джани Бегум, дочь
 Аджуба хан (она же Бобо), дочь

Примечания 

Навабы Рампура
История Уттар-Прадеш
Индийские монархи